Змагання зі слалому в гірськолижному спорті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 22 лютого на гірськолижному курорті «Йонпхьон».

Результати 
Змагання відбулися о 10:15 (перший заїзд) та 13:45 (другий заїзд) за місцевим часом (UTC+9).

Примітки